Cheignieu-la-Balme é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Cheignieu-la-Balme apresentava uma população de 139 habitantes, distribuídos por 110 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain